Bastian, een pseudoniem van de Nederlandse producent en musicus Bas Bron
 Gert Bastian, een Duitse generaal en politicus van de Grünen
 Henry Charlton Bastian, een Brits neuroloog